Licorne de mer peut désigner :
la licorne de mer, surnom donné au narval, un mammifère marin.
la licorne de mer, une créature fantastique de Donjons et Dragons.